Пётр Петрович Головин:
 Головин, Пётр Петрович (ум. 1565) (? — 1565) — окольничий, воевода в царствование Ивана Грозного.
 Головин, Пётр Петрович (Меньшой) (? — 1627) — голова, воевода, боярин.
 Головин, Пётр Петрович (ум. 1654) (? — 1654) — стольник, окольничий, первый якутский воевода.
 Головин, Пётр Петрович (род. 1947) — советский и российский педагог.